Чатахучи има више значења:
 Округ Чатахучи у Џорџији;
 Чатахучи град на Флориди;
 Чатахучи, река у Џорџији, Алабами и Флориди